

Voci correlate
Campionati europei di scherma 2002

Collegamenti esterni